Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электрическом транспорте, находящийся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранса России) 

Одним из направлений деятельности является утверждение результатов оценки уязвимости и аккредитации юридических лиц на право проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Транспортная безопасность — приоритетная задача ведомства.

История

Предыстория 

В последние годы существования СССР,  в структуре республиканских ведомств РСФСР на основе упраздняемого Министерства автомобильных дорог РСФСР был образован хозрасчётный производственно-хозяйственный комплекс республиканского подчинения — Российский государственный концерн по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию магистральных автомобильных дорог (Росавтодор).

После распада СССР, и образования Российской Федерации на основе бывшей РСФСР,  в составе Министерства транспорта Российской Федерации образовывается Федеральный дорожный департамент, которому передаётся исполнение государственных функций, ранее находившихся в сфере деятельности Российского государственного концерна «Росавтодор». Сам Росавтодор в дальнейшем подвергается приватизации, в результате которой  преобразовывается в Российское открытое акционерное общество «Концерн „Росавтодор“» (РОАО «Концерн „Росавтодор“»), впоследствии просуществовавший до 2004 года.

 на основе Федерального дорожного департамента и Департамента автомобильного транспорта Минтранса России была образована Федеральная автомобильно-дорожная служба России (ФАДС России), объединившая структуры и выполняемые задачи данных департаментов, и являвшаяся федеральным органом исполнительной власти, находящимся в ве́дении Министерства транспорта Российской Федерации.

Однако уже спустя 5 месяцев — , ФАДС России была упразднена, а её функции вновь переданы Министерству транспорта Российской Федерации, где на основе структурных подразделений центрального аппарата Минтранса России была сформирована автомобильно-дорожная служба.

 в целях развития сети автомобильных дорог Российской Федерации, на базе структурных подразделений Министерства транспорта Российской Федерации, осуществлявших функции по управлению средствами федерального дорожного фонда, федеральными автомобильными дорогами и государственным имуществом, необходимым для обеспечения их функционирования, был образован новый федеральный орган исполнительной власти — Федеральная дорожная служба России (ФДС России).

 Федеральная дорожная служба России была преобразована в Российское дорожное агентство — федеральный орган исполнительной власти, выполнявший те же основные задачи, что и ФДС России.

 Российское дорожное агентство упраздняется, а его функции снова передаются Министерству транспорта Российской Федерации.

 Приказом министра транспорта структурные подразделения центрального аппарата министерства, осуществляющие функции отраслевого управления в области дорожного хозяйства, объединяются в Государственную службу дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации (сокращенно Росавтодор).

Образование Федерального дорожного агентства 

 на основе упраздняемых Министерства транспорта, Министерства путей сообщения Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по связи и информатизации, создаётся Министерство транспорта и связи Российской Федерации.

Одновременно с этим, тем же нормативно-правовым актом, на основе бывших структурных подразделений упраздняемого Министерства транспорта Российской Федерации, осуществлявших функции по управлению имуществом и оказанию государственных услуг в сфере дорожного хозяйства, образовывается новый федеральный орган исполнительной власти — Федеральное дорожное агентство, находящийся в ве́дении создаваемого Министерства транспорта и связи Российской Федерации. На образованное Агентство возлагаются вышеупомянутые функции по оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В скором времени — , Министерство транспорта и связи Российской Федерации вновь разделяется на 2 министерства: Министерство транспорта и Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации, где Федеральное дорожное агентство остаётся в ве́дении вновь воссозданного Министерства транспорта Российской Федерации.

 утверждается «Положение о Федеральном дорожном агентстве».  в данное «Положение об Агентстве» вносятся изменения, согласно которым для Федерального дорожного агентства устанавливается сокращённое наименование — Росавтодор.

Классные чины и форменная одежда 
Служащие государственной гражданской службы имеют классные чины по группам 1, 2 и 3 классов, которые соответствуют воинскому званию. Классные чины устанавливает статья 11 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указ Президента Российской Федерации от 9.6.2006 № 577.

Служащие федерального дорожного агентства имеют универсальную форменную одежду, со знаками отличиями погонами, утвержденные Приказом Министерства транспорта РФ «О форменной одежде и знаках различия работников Федерального дорожного агентства» (ID проекта 01/02/01-17/00061018, подготовлен Минтрансом России 01.02.2017.

Показатели 
По состоянию на конец 2016 года в управлении находятся 117 федеральных автомобильных дорог протяженностью  километров, из них: 1075 км — грунтовые дороги (2 %; за 4 года их протяжённость уменьшилась на 25 %), 5848 км — дороги IV технической категории (12 %),  — дороги III технической категории (38,7 %),  — дороги II технической категории (39 %), 3958 км — дороги I технической категории (8 %). Фактически в управлении находятся все федеральные автодороги, за исключением подведомственных ГК Автодор.

 дорог имеют «высокий» уровень содержания. 71 % федеральных трасс соответствует нормативным требованиям (к 2019 году планируется довести этот показатель до 100 %).

За период 2015—2016 отремонтировано  дорог. В 2016 году построено и реконструировано 245 новых километров трасс, введены в эксплуатацию 1520 км дорог федерального значения после капитального ремонта, 6700 км — после ремонта. Построено 13 транспортных развязок, 50 мостов и путепроводов, 25 надземных пешеходных переходов, установлено  шумозащитных экранов, завершена реконструкция 45 ремонтонепригодных мостов, на 258 мостах проведён капитальный ремонт и ремонт сооружений.

За период 2013—2016 аварийность на федеральных трассах снизилась на 8 %, число погибших уменьшилось на 45 %, число лобовых столкновений уменьшилось на 55 %.

Инженерные сооружения 
5962 мостовых сооружения. 268 надземных и подземных пешеходных переходов. 45 автодорожных тоннелей.

Структура и руководство

Руководители 
 Анатолий Насонов (16 марта — 16 августа 2004)
 Олег Белозёров (2004 — 2009).
 Анатолий Чабунин (17 марта 2009 — 19 ноября 2012).
 Роман Старовойт (19 ноября 2012 года — 27 сентября 2018 года)
 Андрей Костюк (с 27 сентября 2018 года)
Роман Новиков (с 30 января 2021 года).

Структура агентства 
 Руководитель Федерального дорожного агентства
 Заместители руководителя Федерального дорожного агентства
 Управление строительства автомобильных дорог
 Управление эксплуатации автомобильных дорог
 Управление научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения
 Управление регионального развития и реализации национального проекта
 Финансово-экономическое управление
 Управление транспортной безопасности
 Управление административно-кадровой работы и правового обеспечения
 Управление земельно-имущественных отношений

См. также 
 Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта
 Дорожные войска
 Дорожные войска ВС России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Росавтодора.
 Положение о Федеральном дорожном агентстве.
 Официальный Telegram-канал.

Федеральные агентства Российской Федерации